Trinity County kan avse:

 Trinity County, Kalifornien
 Trinity County, Texas